Annelise Kretschmer
 Betty Kretschmer
 Ernst Kretschmer, psychiatre allemand ayant étudié le délire de relation des sensitifs
 Paul Kretschmer
 Peter Kretschmer
 Robert Kretschmer, illustrateur allemand
 Otto Kretschmer (1912-1998), officier de marine allemand
 Theodor Kretschmer (1901-1986) est un Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Tim Kretschmer, responsable de la fusillade de Winnenden

Patronyme allemand
Homonymie de patronyme